Матч () — змагання між двома чи декількома спортсменами, командами; елемент турнірної системи, організації змагань:

Див. також 

 Футбольний матч
 Товариський матч
 Договірний матч
 "Матч" — російський пропагандистський фільм 2012 року.

Багатозначні терміни
Спортивні терміни